Чемпионат Дании по шахматам 1981 проходил в Орхусе.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1981
 DM-Omkamp 1981

Чемпионаты Дании по шахматам
1981 год в шахматах
1981 год в Дании
Спортивные соревнования в Орхусе